

Astronomia 
 Cratere Con  – cratere di Rea

Codici 
 con – codice ISO 639-3 della lingua cofán

Altro 
 con – preposizione semplice della lingua italiana

Altri progetti